

Onomastica
 Savina – variante del nome proprio di persona Sabina

Persone
 Savina – cognome italiano
 Carlo Savina – musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Luigi Savina – poliziotto e prefetto italiano
 Federico Savina – docente, fonico e musicista italiano
 Nina Savina – canoista sovietica